L'All-NBDL All-Rookie Team è il riconoscimento che ogni anno la NBA Development League, tramite i voti degli allenatori di ogni franchigia, conferisce ai migliori giocatori al primo anno (rookie) che si sono distinti nel corso della regular season.

Elenco

Note 

Rookie